2-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 7 по 14 декабря 1979 года в Гонконге с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Япония.

От участия отказалась первоначально заявленная сборная Филиппин.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

  Филиппины — отказ.

 7 декабря: Южная Корея — Индия 3:0 (15:4, 15:2, 15:1); Япония — Гонконг 3:0 (15:1, 15:1, 15:2); Китай — Индонезия 3:0 (15:2, 15:2, 15:2).
 8 декабря: Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:4, 15:0, 15:2); Китай — Индия 3:0 (15:0, 15:0, 15:2); Япония — Австралия 3:0 (15:0, 15:6, 15:2).
 9 декабря: Гонконг — Индия 3:0 (15:6, 16:14, 15:8); Южная Корея — Австралия 3:0 (15:4, 15:0, 15:0); Япония — Индонезия 3:0 (15:2, 15:0, 15:2).
 10 декабря: Австралия — Индия 3:0 (15:1, 15:13, 15:3); Китай — Гонконг 3:0 (15:1, 15:0, 15:0); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:4, 15:2, 15:1).
 11 декабря: Австралия — Гонконг 3:0 (15:2, 15:9, 15:4); Индонезия — Индия 3:0 (15:4, 15:9, 15:5); Китай — Япония 3:1 (16:14, 15:12, 14:16, 15:10).
 13 декабря: Индонезия — Гонконг 3:1 (6:15, 15:6, 15:10, 15:11); Китай — Австралия 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Япония — Южная Корея 3:1 (15:10, 9:15, 15:10, 15:0).
 14 декабря: Австралия — Индонезия 3:0 (15:5, 15:5, 15:4); Япония — Индия 3:0 (15:2, 15:4, 15:1); Китай — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:13, 15:9).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе